

Codici 
 VAU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vatukoula (Figi)

Altro 
Vau (o digamma, Ϝ, ϝ) – antica lettera dell'Alfabeto greco.